«Ребекка» () — художественный фильм в жанре триллер, снятый режиссёром Беном Уитли в 2020 году, экранизация одноимённого романа Дафны Дюморье. Главные роли исполняют Лили Джеймс и Арми Хаммер. Премьера фильма состоялась в октябре 2020 года.

Сюжет 
Литературной основой фильма стал одноимённый роман Дафны Дюморье, по которому поставлен целый ряд кинолент, включая знаменитую картину Альфреда Хичкока 1940 года. Британский аристократ Максимилиан де Винтер через год после смерти жены, красавицы Ребекки, приезжает в Монте-Карло. Там он встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку (имя последней остаётся неназванным). Максимилиан увлекается молодой девушкой, женится на ней и привозит в свой замок Мэндерли в Корнуолле. Новой миссис Винтер нелегко приходится там, где всё напоминает о прежней хозяйке; к тому же экономка, миссис Дэнверс, неестественно предана памяти своей покойной хозяйки. Позже на дне залива находят тело Ребекки в затопленной лодке. Максимилиан признаётся жене, что застрелил Ребекку, когда та рассказала ему о своей беременности от любовника. Полиция тоже узнаёт об этой беременности и, считая, что у Винтера был мотив для убийства, арестовывает его. Однако находится врач, консультировавший Ребекку накануне её гибели. По его словам, миссис Винтер не ждала ребёнка: у неё была неизлечимая стадия рака. Полицейские возвращаются к версии самоубийства, и Винтер получает свободу.

В финале супруги Винтер счастливо живут в солнечном Каире, где тени прошлого над ними не властны.

В ролях 
 Лили Джеймс — вторая миссис де Винтер
 Арми Хаммер — Джордж Фортескью Максимилиан де Винтер
 Кристин Скотт Томас — миссис Дэнверс
 Сэм Райли — Джек Фавелл
 Кили Хоус — Беатрис Лейси

Производство и релиз 
Проект был анонсирован в ноябре 2018 года. Изначально было известно, что режиссёром фильма станет Бен Уитли, а главные роли сыграют Лили Джеймс и Арми Хаммер. В мае 2019 года к проекту присоединились Кристин Скотт Томас, Сэм Райли, Бен Кромптон, Кили Хоус. Съёмки начались в июне 2019 года. Премьера фильма состоялась 21 октября 2020 года.

Примечания 

Экранизации произведений Дафны Дюморье
Фильмы США 2020 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Working Title Films
Экранизации романов Великобритании
Фильмы Бена Уитли